Lasa hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Lasa, localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano.

Personas 
Amaia Lasa, poetisa en lengua vasca;
Bernardo Estornés Lasa, promotor de la cultura vasca y escritor;
Emiliano Lasa, atleta de salto de longitud uruguayo;
Gaspar García de Lasa y Ferré
José Lasa, exjugador español de baloncesto;
José Manuel Lasa, ciclista español ;
José María Lasa Ibarguren, futbolista retirado español;
Juan de Rocamora y García de Lasa, marqués;
Lander Lasa, jugador de baloncesto;
Miguel Ángel Pérez Lasa, exárbitro de la Primera División de España;
Miguel Mari Lasa, exciclista español;
Mikel Lasa, exfutbolista español;
Óscar Lasa, pelotari español;
Tassilo von Heydebrand und der Lasa, ajedrecista alemán.

Además 
 Lasa (mitología), deidad guardiana etrusca. 
 Caso Lasa y Zabala, acto terrorista.
 '''LASA (Aerolínea).